L'isard, ou izard, est un chamois.

Patronyme 

 Auguste Bastide d'Izard (1790-1867), homme politique français ;
 Christophe Izard (1937-2022), homme de télévision français ;
 Georges Izard (1903-1973), homme politique, avocat, journaliste et essayiste français ;
 Jean Izard (1929-2011), haut fonctionnaire et homme de radio français ;
 Mark W. Izard (1799-1866), homme politique américain ;
 Michel Izard (1931-2012), anthropologue et ethnologue français ;
 
 Pierre Izard (1906-1998), photographe et journaliste reporter suisse ;
 Pierre Izard (né en 1935), homme politique français ;
 Ralph Izard (1741-1804), homme politique américain ;
 Maurice Izard (1930-1996), artiste-peintre, décorateur maquettiste à l'ORTF, puis à la SFP.

Toponyme 
 Le comté d'Izard est un comté de l’État de l’Arkansas, aux États-Unis, nommé d'après  (1776–1828), gouverneur du territoire de l'Arkansas.
 Les Izards est un quartier du nord de Toulouse, dans le secteur 3 - Nord de la ville. Il tient son nom du :
 Chemin des Izards, une voie publique de la même ville.

Homonymie de patronyme